74-й выпуск  Париж — Ницца — шоссейной многодневной велогонки по дорогам Франции. Гонка прошла с 6 по 13 марта 2016 года в рамках Мирового тура UCI 2016.  Победителем в упорной борьбе стал британский велогонщик Герайнт Томас из команды «».

Участники 
В гонке приняло участие 22 команды. Автоматически приглашения на гонку получили 18 команд категории UCI WorldTeam. Также организаторами были предоставлены специальные приглашения (уайлд-кард) 4 для профконтинентальных команд. Всего на старт вышло 175 гонщиков. До финиша соревнования доехал 131 спортсмен.

Российские участники 
: Павел Кочетков (56), Сергей Лагутин (61), Ильнур Закарин (4 место в общем зачёте + победа на 6 этапе)
: Юрий Трофимов (49)

Маршрут 
Маршрут гонки был представлен 17 декабря 2015 года. Он включал 8 этапов общей протяженностью 1122,1 километра. Старт соревнования находился в Конфлан-Сент-Онорине, а финиш — традиционно в Ницце. Первый этап прошел как пролог в формате индивидуальной раздельной гонки.

Ход гонки

Пролог

Этап 1

Этап 2

Этап 3 

Третий этап должен был пройти по маршруту длиной в 168 километров, в направлении востока от Кюссе в Алье до подъёма на Мон-Бруйи в Роне. В течение первых 120 километров гонщики преодолели пять категорийных подъёмов, затем въехали в горную цепь с двумя подъёмам на Монбруйи, 3-километровое восхождение на 7,7% с последними 1000 метров - 9,3%.

Группа из шестнадцати гонщиков ушла в отрыв на ранней стадии. Алексис Гужар (AG2R La Mondiale) атаковал вместе с Лораном Дидье (Trek–Segafredo) и Алексеем Луценко (Astana). К ним присоединились Хесус Эррада (Movistar) и Томас Де Гендт (Lotto–Soudal), так как остальная часть группы была поймана пелотоном. Этап проходил в холодных зимних условиях, с увеличением количества выпавшего снега и минусовыми температурами до -5 ° C. На вершине третьего подъёма располагалась зона питания где с учётом климатических условий, становящейся слишком скользкой дорогой гонка была нейтрализована. Первоначально предполагалось возобновить гонку после спуска с вершины, за 42 километрах до финиша. Но через несколько минут из-за нехватки материально-технических средств для перевозки гонщиков, спортивными директорами было принято решение нейтрализовать весь этап полностью. Результаты не учитывались в общей классификации, но очки за промежуточные спринты и горные премии были начислены, которые были оспорены.

Этап 4

Этап 5

Этап 6

Этап 7

Лидеры классификаций

Итоговое положение

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт
 Париж — Ницца 2016 на FirstCycling
 
 
 
 
 

2016 год в велоспорте
Спорт во Франции в 2016 году
Март 2016 года